IAFE puede referirse a:

IAFE: Instituto de Ferrocarriles del Estado, empresa estatal de Venezuela.
IAFE: Instituto de Astronomía y Física del Espacio, Argentina.